Henning Mankell (componist) (1868-1930), grootvader van schrijver Henning Mankell
Henning Mankell (schrijver) (1948-2015), kleinzoon van componist (Ivar) Henning Mankell